Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Space-Opera-Serie Andor, sortiert nach US-amerikanischer Erstveröffentlichung. Die Fernsehserie umfasst aktuell eine Staffel mit 12 Episoden mit einer Länge von jeweils etwa 38 bis 57 Minuten.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2 
Die zweite Staffel ist bereits bestätigt und soll im Herbst 2022 mit der Produktion beginnen. Sie soll zugleich die letzte Staffel der Serie sein.

Weblinks

Einzelnachweise 

Andor
Andor Episodenliste